Хвосты:

 Хвосты — рисованный мультипликационный фильм 1966 года по сценарию Владимира Сутеева.
 Хвосты — отходы процессов обогащения полезных ископаемых, хранятся в хвостохранилищах.

Топоним

Белоруссия 
 Хвосты — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Хвосты — до 1969 г. название деревни Луговая в Ивьевском районе Гродненской области.

Польша 
 Хвосты — село гмине Добжинево-Дуже Белостокского повята Подляского воеводства.

Россия 
 Хвосты — деревня в Приморском районе Архангельской области.

См. также 
 Хвост (значения)